«Леге́нды» () — американский криминально-драматический телесериал с Шоном Бином в главной роли, который выходил в эфир на телеканале TNT с 13 августа 2014 года по 28 декабря 2015 года. Сериал, основанный на книге «Легенды: Роман обмана» , разработан Говардом Гордоном, Джеффри Начманоффом и Марком Бомбэком.
 
8 мая 2013 года канал TNT заказал 10 серий и назначил премьеру на 13 августа 2014 года. В декабре 2014 года телеканал TNT продлил сериал на второй сезон также из 10 эпизодов, премьера которого состоялась 2 ноября 2015 года. После показа половины второго сезона TNT принял решение закрыть сериал.

Сюжет 
Мартин Одум – агент ФБР под прикрытием, который меняет свою личность для каждого дела. Однако «таинственный незнакомец» заставляет Мартина засомневаться в его вменяемости.

В ролях 
 Шон Бин в роли Мартина Одума, агента ФБР, работающего под прикрытием в отделе Операций глубокого прикрытия (DCO).
 Моррис Честнат в роли Тони Райса, смышлёного агента DCO.

Сезон 1
 Эли Лартер в роли Кристал МакГвайер, подруги-оперативника, долгое время работавшей с Мартином.
 Тина Мажорино в роли Мэгги Харрис, новобранцы команды DCO.
 Стив Харрис в роли Нельсона Гейтса, руководителя целевой группы DCO.
 Эмбер Валлетта в роли Сони Одум, бывшей жены Мартина.
 Мэйсон Кук в роли Эйдена Одума, сына Мартина.
 Роб Майес в роли Троя Куинна, бывшего агента специального назначения.

Сезон 2
 Стив Кази в роли Кёртиса Балларда
 Уинтер Эйв Золи в роли детектива Габриэллы Ласки
 Клара Иссова в роли Элианы Кроуфорд
 Эшлинг Франчози в роли Кейт Кроуфорд
 Келли Овертон в роли Нины Бреннер
 Ральф Браун в роли Терренса Грейвза

Эпизоды

Сезон 1 (2014)

Сезон 2 (2015)

Отзывы 
На Metacritic рейтинг первого сезона сериала «Легенды» составляет 59 баллов из ста на основе 27 рецензий. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг первого сезона составляет 56% на основе 30 рецензий. Вердикт сайта гласит: „Идея сериала «Легенды» не является оригинальной, однако сериал можно смотреть благодаря Шону Бину, исполняющему главную роль“.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2014 году
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Лос-Анджелесе
Драматические телесериалы США
Телесериалы на английском языке
Телесериалы Fox Television Studios
Программы телеканала TNT
Телесериалы США, завершённые в 2015 году